Csorba István
Csorba István (1922–1981) színész
Csorba István (1925–2008) agrármérnök, gazdasági szakíró
hasonló nevűek
Debreczeni Csorba István (16. sz.–17. sz.?) diák, költő